Superior Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Superior Township (Iowa)
 Superior Township (Osage County, Kansas)
 Superior Township (McPherson County, Kansas)
 Superior Township (Chippewa County, Michigan)
 Superior Township (Washtenaw County, Michigan)
 Superior Township (North Dakota)
 Superior Township (Ohio)